Cheap Thrills ist der Name

 eines Films von 2013, siehe Cheap Thrills (2013)
 eines Musikalbums von Big Brother and the Holding Company, siehe Cheap Thrills (Album)
 eines Liedes der australischen Sängerin Sia, siehe Cheap Thrills (Lied)